Paddy Duffy, Patrick Duffy (1864–1890) – amerykański bokser
 Patrick Duffy (1875–1946) – irlandzki polityk
 Patrick Duffy (ur. 1920) – brytyjski polityk
 Patrick Duffy, Paddy Duffy (1934–1996) – irlandzki polityk
 Patrick Duffy (ur. 1949) – amerykański aktor

 Patrick Duffy – irlandzki szermierz, olimpijczyk